Samuel Frisching ist der Name folgender Personen:

* Samuel Frisching (Schultheiss, 1605) (1605–1683), Schweizer Schultheiss
 Samuel Frisching (Schultheiss, 1638) (1638–1721), Schweizer Schultheiss
 Samuel Rudolf Frisching (1746–1809), Schweizer Offizier